è un personaggio dell'anime giapponese Samurai 7, ispirato al personaggio ideato da Akira Kurosawa ne I sette Samurai.

Storia
Shimada Kambei è il più saggio dei sette samurai e il primo di essi ad essere arruolato dalla sacerdotessa Kirara. Egli è il samurai che assume la posizione di leader e crea i vari piani per la difesa del villaggio di Kanna.
La sua forza, il valore e la sua saggezza gli derivano dai lunghi anni passati nei campi di battaglia insieme all'inseparabile Shichiroji; tuttavia, in tutte le guerre a cui ha partecipato si è sempre trovato dalla parte degli sconfitti e si è guadagnato il nomignolo di "perdente", continuando a vivere all'ombra del suo burrascoso passato. Utilizza una katana per combattere, ma non disdegna l'utilizzo di due armi contemporaneamente, proprio come il suo rivale Kyuzo.

L'onorevole Kambei accetta di difendere il villaggio di Kanna dai Nobuseri - una razza di samurai robot che fa razzie di cibo e donne nei vari villaggi di contadini - accettando come ricompensa solo del riso. È lui che si occupa del reclutamento degli altri sei samurai necessari alla difesa del villaggio, avvalendosi dell'aiuto di Katsushiro e Kikuchiyo. Kambei all'inizio non li considera come samurai, il primo lo ritiene inesperto e il secondo immaturo. Col tempo e coi fatti, il saggio samurai arriva a riconoscerli come il quinto e il settimo samurai, e prende Katsushiro come suo discepolo.

Superato l'ostacolo del primo attacco dei Nobuseri, Kambei decide di recarsi nella capitale per salvare le donne rapite dai robot e offerte in dono all'imperatore, tra cui la moglie di Rikichi.
Dopo essere tornato al villaggio, ad attaccare Kanna è proprio la capitale guidata da Ukyo (l'imperatore usurpatore). Kambei è convinto di farcela anche stavolta, ma suo malgrado, quattro dei suoi amici samurai perdono la vita, tra cui Kyuzo col quale avrebbe almeno voluto terminare il suo duello.

Negli ultimi episodi Kirara confessa il suo amore a Kambei, il quale però la respinge dicendole che il suo cuore è marcito già da molto tempo e che non troverà spazio per lei. Infine, separate le proprie strade, Kambei regala la sua katana a Katsushiro dimostrando di considerarlo un grande samurai.

Differenze da I sette Samurai
Nel film di Kurosawa, la personalità di Kambei è esattamente la stessa dell'anime. Cambia un po' l'aspetto, poiché nel film Kambei è calvo in quanto si fa rasare per assomigliare ad un bonzo e soggiogare un rapitore.

Voci correlate
 Samurai 7
 I sette Samurai

Personaggi di Samurai 7
Samurai immaginari